A 2015-ös úszó-világbajnokságon a női 10 méteres toronyugrás versenyszámának selejtezőjét és elődöntőjét július 29-én, a döntőjét pedig másnap, július 30-án rendezték meg a Kazan Arenában.

A döntőben az észak-koreaiak 16 éves versenyzője, Kim Kukhjang végzett az első helyen – a kínai Zsen Csien és a malajziai Pandelela Rinong előtt –, megszerezve ezzel a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság történetének első aranyérmét vizes világbajnokságon. A selejtezőből egyik magyar versenyző sem jutott tovább, sem Kormos Villő, sem pedig Reisinger Zsófia. Öt ugrására Kormos 269,80 pontot kapott – mely a 30. hely megszerzésére volt elegendő –, míg a 228,90 pontot gyűjtő Reisinger 36.-ként végzett a 37 indulót felvonultató mezőnyben.

Versenynaptár 
Az időpontok helyi idő szerint olvashatóak (GMT +03:00).

Eredmény 
Zölddel kiemelve a döntőbe jutottak
Kékkel kiemelve az elődöntőbe jutottak

Jegyzetek 

N10